Desa Klitih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Klitih (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Klitih (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,42, long 112,11), 
 Desa Klitih (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,45, long 112,14), 

Robotskapade Indonesienförgreningar